Основная статья  — Боярские книги

Указатель лиц к Боярским книгам с должностями — полное название монографии: Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юстиции с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемых должностях.

Инспектор Государственного архива, статский советник, историк  Пётр Иванович Иванов, с разрешения Министра юстиции — графа Виктора Никитича Панина, составил  Алфавитный указатель к Боярским книгам (далее БК), в котором он, по возможности, постарался выразить в кратком, но ясном виде, служебную деятельность и постепенное прохождение чинов всех поименованных лиц, так, чтобы, кроме скорейшего нахождения справок, можно вместе с тем удовлетворить  любознательность исследователей источников Российской истории. Монография представляет обширный материал для историков, генеалогов  и исследователей. Из материала  можно получить понятие об устройстве придворной службы, сосуществовавших чинах и царском дворе, которые по мере увеличения могущества московских правителей, постепенно умножали  число и разнообразили должности окружавших их чиновников. Как официальный документ, особенно важное значение имеет, по определению, о древности дворянских родов, доказательства дворянского происхождения, нахождения не только имён своих предков, но и их должностное положение и многочисленности при царском дворе, биографические данные. Является прекрасным материалом по генеалогии дворянских родов и их представителей. Охватывает периоды царствования: Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, Ивана V Алексеевича, Софьи Алексеевны и Петра I Алексеевича, а также отражает исключительный для российской истории — малоизученный институт  стольников цариц и Патриарха Филарета.

В данном труде записаны по алфавиту: Фамилия, Имя, Отчество представителей рода, их  чины или должности, года нахождения в чине или должности, в какой БК записан, номер страницы в книге. Имеются записи о смерти, пленении, крещении иноземцев, постригов, опал и ссылок, а также иные пометы.  Вводит в оборот многие дворянские роды, не внесённые в ОГДР или иные дворянские родословные книги. Наряду с известными княжескими родами, обширно представлены малоизвестные княжеские роды, в основном татарского происхождения.  Даётся чёткое разграничение дворянских и княжеских родов имеющих одну фамилию. Обширно представлены дворянские роды, которым разрешено писаться двойными фамилиями. Приводится правильное написание созвучных фамилий. В конце представлены снимки почерков с оригиналов БК (1627 и 1692).  Работа была окончена и утверждена комитетом Министров правительства (28 июня 1851).

Критика 
Плохая сохранность некоторых БК (листы ветхи, сгнившие до половины, есть полностью утраченные листы, некоторые из БК не имеют начала, а другие конца) не позволяет полностью восстановить полный перечень записанных в них лиц. При разборе архива после нашествия наполеоновских войск (1812), некоторые листы подложены и переплетены не в своих местах. В списках встречаются лица, сначала в высших чинах, а впоследствии в низших, вероятно, что это два разных лица — однофамилицы и однородцы, а может одно разжалованное государем лицо. БК не отличались однообразием, отметки служебной деятельности лиц не всегда исправны и удовлетворительны. Нет строгой хронологической последовательности по составлению книг, и между ними проходило несколько лет, на протяжении которых отметки вносились в уже составленные книги (иногда под строками или на полях) или прилагались к ним особыми статьями, что влияет на точность публикуемых данных. В связи с написанием букв Ъ и Ф по устаревшему алфавиту, не соблюдается порядок написания дворянских родов, по современному алфавиту.

Список дворянских родов внесённых в Боярские книги 
Представители указанных родов внесены на страницы дворянских родов в Википедии (см. по ссылкам).

Литература 
 Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в I-ом отделении московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния, в занимаемых должностях. — М.: Тип. С. Селивановского, 1853.

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Государственное устройство Русского государства